

Васьково — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Васьково — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область